Darwinia (jogo eletrônico)

 Darwinia (planta)

 Darwinia (romance)